Les Helvetic Guards sont une franchise Suisse de football américain basé à Zurich qui évolue dans l'European League of Football depuis la saison 2023.

Histoire 

L'arrivée d'une nouvelle franchise basée en Suisse dans la ligue professionnelle European League of Football est annoncée le .

Le , la franchise annonce qu'elle a engagé Norm Chow en tant qu'entraîneur principal pour la saison 2023.

Le , la direction de la franchise annonce qu'ils joueront leurs matchs à domicile au Lidl Arena de Wil, ville située à environ  à l'est de Zurich.

Le , la franchise annonce que le quarterback titulaire sera Colin Hill. Celui-ci est rejoint le  par l'américain Silas Nacita pouvant jouer aux postes de running back et de wide receiver.

Identité visuelle

Encadrement

Joueurs

Saison par saison

Notes et références

Liens externes 

  Site officiel du club
  Site officiel de la ELF

Club de football américain en Suisse
Club sportif à Zurich